Солому () — греческая фамилия. Известные носители:

 Солому, Атос (род. 1985) — кипрский футболист.
 Солому, Георгиос (в монашестве Варнава; род. 1931) — епископ Кипрской православной церкви, хорепископ Саламинский.